Amerikai Egyesült Államok
 Sunol (Kalifornia)
 Sunol-Midtown (Kalifornia)
 Sunol (Nebraska)